Con il termine riflusso si intende:

 riflusso – sinonimo di corrente di ricircolo, nell'ambito dell'ingegneria (e in particolare degli impianti chimici)
 riflusso nel privato, o più semplicemente riflusso – atteggiamento di disimpegno politico-sociale e ripiegamento nella sfera del privato, in ambito politico e giornalistico

Pagine correlate 
Reflusso gastroesofageo
Reflusso vescico-ureterale